Noatun — это один из двух основных медиаплееров, использующихся в KDE. Поддерживает различные аудиоформаты, включая Vorbis и Wav.

Noatun поддерживает скины (в том числе скины Winamp, XMMS и KJöfol), функциональность плеера может быть расширена с помощью плагинов, например, добавление визуализации.

Был исключён из KDE4 и более не поддерживается.

Примечания

Ссылки 
 noatun.kde.org

Свободные аудиоплееры
Программы для KDE
Программы, разработка которых прекращена